Stare Czaple peut désigner :

Toponymie
 Stare Czaple, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Stare Czaple, un village dans la voïvodie d'Opole
 Stare Czaple, un village dans la voïvodie de Poméranie